Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Florida.

Oameni
Florida